Kungseken kan syfta på:

Träd
 Kungseken, Uppsala – en 700-årig ek strax söder om Flottsund i Uppsala
 Kungseken, Djurgården – en ek på Södra Djurgården i Stockholm
 Kungseken, Hjorthagen – ek i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm
 Kungseken, Hallands Väderö – Sveriges grövsta bergek med sina 5,24 meter i omkrets

Platser
 Kungseken, Helsingfors stad – en stadsdel i nordvästra Helsingfors stad (fi. Kuninkaantammi)